HackIT - щорічний міжнародний форум з кібербезпеки, що проходить у Харкові. На форумі обговорюються актуальні питання інформаційної безпеки. Особлива увага приділяється питанням кібербезпеки:

 безпека інформаційних систем автомобілів;
 безпека розумних енергосистем;
 безпека вебзастосувань;
 комп'ютерна криміналістика;
 захист від шкідливого програмного забезпечення тощо.

Також обговорюються теми, пов'язані з хакерською етикою та методами заробітку для фахівців з інформаційної безпеки.

У рамках форуму проводяться різноманітні додаткові заходи: змагання хакерів у форматі Capture The Flag, битви стартапів, майстеркласи.

Організатори та партнери 
Організаторами виступили: компанія ProtectMaster (Директор та засновник Микита Книш), Благодійний фонд «Україна ХХІ» (Кожемяко Всеволод Сергійович), Телесенс Академія (Рубін Едуард Юхимович). 

Партнерами виступили Київстар, ISSP Training Center, Telesens, Datagroup, DataArt, SSL.com.ua, Ukrnames, Panda Code, Netcraft Computers, Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», Харківський національний університет радіоелектроніки, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Національний авіаційний університет, Харківський національний університет внутрішніх справ, IT-Security / IT-безпека. Освітня програма та інші.

Учасники 
Учасниками форуму є фахівці з інформаційної безпеки, хакери, представники компаній, які працюють у сфері інформаційної безпеки, представники кіберполіції та Команди реагування на комп’ютерні надзвичайні події України (CERT-UA) – спеціалізованого структурного підрозділу Державного центру захисту інформаційно-телекомунікаційних систем (ДЦЗ ІТС) Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Хронологія 
Форум відбувається з 2015 року.

Темою HackIT-2018 була технологія блокчейн.

Примітки

Посилання 
Сторінка у мережі Facebook

Конференції
Щорічні заходи в Україні
Інформаційна безпека